Powless est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1980), joueur mohawk de crosse
 (1946-2001), joueur iroquois de crosse
Neilson Powless (né en 1996), coureur cycliste américain
 (né en 1932), entraineur de basket-ball et de tennis américain
 (né en 1993), joueur canadien de crosse
, joueur onondaga de crosse
 (1925-2010), joueur onondaga de crosse
 (1926-2003), joueur mohawk de crosse
 (né en 1994), coureur cycliste américain

Homonymie de patronyme